La Classic de l'Ardèche Rhône Crussol è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si tiene annualmente nel dipartimento dell'Ardèche, nel sud della Francia. Dal 2008 fa parte del circuito UCI Europe Tour, classe 1.1.

Svoltasi per la prima volta nel 2001, solo nel 2008 è diventata una corsa riservata ai professionisti ed è stata subito inserita nel calendario del circuito continentale europeo, prima come classe 1.2 poi, dal 2010, 1.1. Fino all'edizione 2012 era nota come Les Boucles du Sud Ardèche.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 2023.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Les Boucles du Sud Ardèche